Hongqi kan syfta på:

 Hongqi, ett kinesiskt bilmärke ägt av statliga FAW.
 Hongqi, stadsdistrikt i Xinxiang i Henan-provinsen i norra Kina.
 Hongqi (köpinghuvudort i Kina, Xinjiang Uygur Zizhiqu, lat 41,44, long 82,86)
 Hongqi (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 22,15, long 113,34)
 Hongqi (köpinghuvudort i Kina, Hainan Sheng, lat 19,82, long 110,51)
 Hongqi (köpinghuvudort i Kina, Liaoning Sheng, lat 40,14, long 123,88)

Se även
 Hongqi Yingzi (sockenhuvudort i Kina, Liaoning Sheng, lat 40,33, long 123,44)
 Hongqi Shuiku (reservoar i Kina, Anhui)